Фёдоровка () — посёлок в Ольховатской сельской общине Купянского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321485001. Население по переписи 2001 года составляет 705 человек (317/388 м/ж).

До 2020 года - админцентр Фёдоровского сельского совета Великобурлукского района, в который, кроме него, входили село Должанка и посёлок Курганное.

Географическое положение 
Посёлок находится в 2 км от реки Великий Бурлук, недалеко от её истоков, по посёлку протекает ручей, на котором выполнены запруды. В 3 км от посёлка проходит автомобильная дорога . В 4 км находится железнодорожная станция Разоренное. Вокруг посёлка — небольшой лесной массив (кленовый).

История 
 До 1900 — дата основания.
 При СССР в в селе был создан и работал колхоз имени Карла Маркса, в котором были две фермы (одна молочно-товарная), тракторная бригада, колбасный цех, дом механизаторов, столовая.
 До 2020 года посёлок являлся административным центром Фёдоровского сельского совета Великобурлукского района, в который, кроме Фёдоровки, входили село Должанка и посёлок Курганное.
 С 17 июля 2020 года посёлок входит в Купянский район.

Экономика 
 В селе при СССР были молочная (МТФ) и свинотоварная (СТФ) фермы.
 Акционерное общество «Фёдоровка».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Спортивная площадка.
 Дом культуры.

Известные люди 
 Александра Сичкарёва — звеньевая, в 1947 году добилась рекордного урожая в своём совхозе, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета УССР.

Примечания

Ссылки 
 Харківська область —> Великобурлуцький район —> С-ще Федорівка —> Федорівська сільська рада: 62625, Харківська обл., Великобурлуцький р-н, с-ще Федорівка, вул. Праці,5

Населённые пункты Великобурлукского района
Населённые пункты Купянского района